De Slag aan de Urbicus vond plaats op 5 oktober 456 aan de Urbicus-rivier (tegenwoordig de Tuerto), dicht bij de stad Astorga in de Romeinse provincie Gallaecia, het huidige Galicië in Noordwest-Spanje. In deze veldslag werd een Germaanse stam, de Sueven, compleet verslagen door een andere Germaanse stam, de Visigoten.

Aanleiding
De Sueven hadden in 409 hun eigen rijk in Galicië gesticht. Onder koning Rechiar, zwager van de Visigotische koning Theodorik II, waren de Sueven uit op de verovering van heel Iberië en vielen de Romeinse provincie Hispania Tarraconensis binnen.  In de oorlogen tussen 440-448 had het Romeinse leger in Spanje meerdere nederlagen tegen de Sueven geleden en omstreeks 450 was alleen het Noordoosten nog in Romeinse handen.Toen Rechiar aanstalten maakte om ook dit deel van Spanje te veroveren, riep Theodorik, die ook een trouw Romeins bondgenoot was, Rechiar op om deze aanvallen te staken, maar die negeerde hem.

De veldslag
In naam van de West-Romeinse keizer Avitus marcheerde Theodorik daarop Spanje binnen met een leger van Visigoten, Bourgondiërs en Franken, en viel de Sueven aan. In de veldslag aan de Urbicus dolven de Sueven het onderspit. Koning Rechiar werd later gevangengenomen bij Portuscale (nu Porto) en gedood.

Gevolgen
De slag aan de Urbicus was het begin van de verovering van Spanje door de Visigoten. Na de veldslag werd het koninkrijk van de Sueven een vazalstaat van de Visigoten. Het koninkrijk van de Sueven bleef nog meer dan een eeuw bestaan, tot het in 585 werd veroverd door de Visigoten en bij hun rijk ingelijfd.

Bronnen
 J. B. Bury : History of the Later Roman Empire (Engels)
 De Imperatoribus Romanis: Avitus (Engels)
 Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of The Roman Empire (Engels)

Urbicus
Urbicus
Urbicus
Urb
Geschiedenis van Galicië (Spanje)
450-459